ОГП:

 Ограничитель грузоподъёмности — предохранительное устройство подъёмного крана
 Осадочные горные породы
 Объединённая гражданская партия —  белорусская политическая партия